retrograd (‚rückläufig‘, ‚gegenläufig‘, ‚zeitlich oder örtlich zurückliegend‘, aus lat. retro ‚zurück, rückwärts‘ und gradus ‚Schritt‘), bzw. teilweise auch Retrogradation hat verschiedene Bedeutungen:

 Astronomie: Objekte, die sich in einem rotierenden System entgegen der Hauptrotationsrichtung bewegen, verhalten sich retrograd, siehe rechtläufig und rückläufig
 Rechnungswesen: siehe Retrograde Bewertung
 Produktionswirtschaft: siehe Retrograde Verbrauchsermittlung
 Medizin im Allgemeinen: von hinten her bzw. entgegen der natürlichen Fluss- bzw. Eingriffsrichtung, siehe Verlaufsbezeichnungen
 Zahnmedizin: retrograde  Wurzelfüllung, ein Verschluss des Wurzelkanals am Apex des Zahnes
 Neuropsychologie: Gedächtnisverlust für einen bestimmten Zeitraum, vor einem bestimmten Ereignis, siehe Retrograde Amnesie
 Chronometrie: rückläufige Zeiger bei einer Uhr, siehe Retrograde Uhr
 Geologie: Gesteinsmetamorphose unter Abnahme von Druck und Temperatur, siehe retrograde Metamorphose oder Diaphthorese
 Sedimentologie: landwärts gerichtete Verlagerung eines Sedimentationskörpers, siehe Retrogradieren
 Chemie: die Rückbildung zuvor verkleisterter Stärke, siehe Retrogradation (Chemie)
 Schach: siehe Retrograde Analyse

Siehe auch: